Az 1935-ös jégkorong-világbajnokság a 9. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Davosban, Svájcban rendezték január 19. és 27. között. A tornát a címvédő kanadai csapat nyerte.

Első forduló 
Az első fordulóban a 14 csapatot négy csoportra osztották. A csoportokból az első két csapat jutott tovább a második fordulóba. A harmadik és negyedik helyezettek a 9–15. helyért játszhattak.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Második forduló 
A második fordulóból az első két helyezett a négyes döntőbe jutott. Az egymás elleni eredményeket magukkal vitték. A harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért játszhattak.

A csoport 

Nem játszottak hosszabbítást.

B csoport

A 9–15. helyért 
A két csoport első helyezettje a 9. helyért játszhatott.

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9. helyért

Az 5–8. helyért 
A két győztes az 5. helyért játszhatott, a vesztesek a 7. helyen végeztek.

Az 5. helyért

Négyes döntő 

A táblázat tartalmazza a második forduló
A csoportjában lejátszott Kanada – Csehszlovákia 2–1-es,
B csoportjában lejátszott Svájc – Nagy-Britannia 1–0-s eredményét is.

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J